Aappilattoq – miejscowość na południu Grenlandii, w gminie Kujalleq
 Aappilattoq – miejscowość na zachodnim wybrzeżu Grenlandii, w gminie Qaasuitsup
 Aappilattoq – wyspa na zachodnim wybrzeżu Grenlandii, w gminie Qeqqata